Christian Skeel (Scheel) er navnet på flere personer:

 Christen Skeel (1603-1659) – dansk rigsråd
 Christian Skeel (embedsmand) (1862-1936) – dansk jurist, kontorchef, kammerjunker og storsire (Holger Frederik Christian Skeel)
 Christian Skeel (billedkunstner) (født 1956) – dansk billedkunstner og komponist (Jørgen Christian greve Skeel/Scheel)